PMC steht als Abkürzung für:
 C. S. Peets Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Palais de la Musique et des Congrès, Veranstaltungsgebäude in Straßburg
 Parradine Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 PCI Mezzanine Card, ein Leiterplatten-Standard für auf dem PCI-Bus basierende Tochterkarten
 Persian Music Channel, ein persischer Satellitenfernsehsender, siehe Liste asiatischer Fernsehsender in Europa #Iran
 Pmc Automoveis, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Polymer Matrix Composite, Polymermatrix-Verbund, siehe Verbundwerkstoff
 Private military company oder Private military contractor, Private Militärdienstleister, siehe Privates Sicherheits- und Militärunternehmen
 Produkt Media Code
 Programmable Machine Controller, siehe Speicherprogrammierbare Steuerung
 programmable metallization cell, eine nichtflüchtige Speichertechnologie, siehe Halbleiterspeicher
 Project management committee
 Pseudomembranöse Kolitis, siehe Antibiotikaassoziierte Kolitis
 PubMed Central, freizugängliche Online-Datenbank mit wissenschaftlichen Artikeln im Volltext
 Pyeonghwa Motor Plant, koreanischer Automobilhersteller
 Flughafen Puerto Montt El Tepual in Puerto Montt, Chile nach dem IATA-Flughafencode

PMC